The Lasting Power () — дебютный студийный альбом итальянской группы Thy Majestie, вышедший в 2000 году.

Об альбоме 
Список композиций почти полностью аналогичен демоальбому группы - Perpetual Glory (1999), однако песни перезаписаны заново и вследствие этого звучат несколько более свежо и качественно.

Альбом представляет собой фэнтезийную рок-оперу, основанную на книге Терренса Брукса "Меч Шаннары". Альбом очень похож по стилю и построению на соотечественников Thy Majestie - группу Rhapsody.

Список композиций 
 Thy Majestie Theme — 01:47
 Wings of Wind (Крылья ветра) — 04:41
 March Of The Damned (Марш проклятых) — 01:58
 Under Siege (В осаде) — 08:05
 Name of Tragedy (Имя трагедии) — 01:22
 Durnovaria (Дурновария) — 01:33
 ... at The Village (... в деревне) — 00:49
 Mystery of Forest (Лесная мистерия) — 06:51
 Cruenta Pugna (лат. Жестокая битва) — 02:34
 The Green Lands (Луга) — 01:18
 Sword of Justice (Меч правосудия) — 07:16
 Tears Of Sorrow (Слезы печали) — 02:26
 Treachery (Вероломство) — 05:22
 Facing the Beast (Лицо чудовища) — 05:26
 Nymph's Recall (Нимфа просит вернуться) — 01:04
 Time to Battle (Время для боя) — 07:31

Участники записи 
Giuseppe Bondi – клавишные
Claudio Diprima – ударные
Maurizio Malta – гитара
Giovanni Santini – гитара
Dario D'Alessandro – бас
Dario Grillo – вокал, гитара

Ссылки 
Тексты песен
Сюжет альбома на русском языке

Альбомы Thy Majestie
Альбомы 2000 года
Дебютные альбомы 2000 года